Incoerenza – in filosofia termine che può indicare la mancanza di una connessione logica o etica con un comportamento precedente. Esempio: propels
 Incoerenza – in edilizia, termine che indica la scarsa coesione e compattezza di un materiale
 Incoerenza – nel linguaggio scientifico, termine che descrive la situazione nella quale due o più fenomeni periodici accadono con differenza di fase variabile
 Incoerenza – in informatica, nell'ambito dei database, indica quando lo stesso campo o attributo ha valori diversi in tabelle differenti. Ciò si può verificare quando queste ultime non sono aggiornate o quando l'aggiornamento non è stato effettuato correttamente
 Incoerenza temporale (o dinamica) – in economia, indica un'incoerenza del soggetto economico che si realizza su una scala cronologica

Pagine correlate
Coerenza